Шведская муха овсяная () — мелкая муха из семейства Chloropidae.

Описание 
Шведская муха овсяная имеет чёрную окраску тела с желтоватыми лапками ног и красными глазами.

Распространение 
Шведская муха широко распространена в Евразии и Северной Америке.

Образ жизни 
В Центральной Европе овсяные шведские мухи встречаются в 3 поколениях. При этом весенняя форма сидит чаще на цветках одуванчика или рапса. Мухи предпочитают влажные ландшафты. Естественные враги мух — это жужелицы (Bembidion и Agonum) и настоящие наездники.

Размножение 
Самки откладывают яйца на молодые растения, такие как кукуруза, овёс или ячмень. Личинки питаются внутри стебля зачатком колоса или формирующейся зерновкой, вследствие чего стебли увядают, центральный лист засыхает. Превращение в куколку происходит также на листьях. Второе поколение начинает лёт в июне, используя для кладки яиц прежде всего овёс, причём яйца откладываются свободно в метёлки.

Кукурузе вредит первое поколение, яйца которого в зависимости от весенней погоды откладываются в апреле или мае на нижнюю сторону листа и на стебли. При этом мухи предпочитают растения с 1 или 2 листьями, уже в фазе 3 листьев растения более не привлекательны. Личинки длиной 2,5—4 мм пожирают зачаток листьев.

Третье поколение летает в период с августа по сентябрь и откладывает яйца на озимые всходы.

Меры защиты 
При посеве зерновых культур используются гранулы инсектицида.

Примечания

Литература 
 Christa Volkmar, Theo Wetzel: Die Fritfliege und ihre Bekämpfung, Halle (Saale) 1977
 F. Häni, G. Popow, H. Reinhard, A. Schwarz, K. Tanner & M. Vorlet: Pflanzenschutz im Integrierten Ackerbau, Landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale, Zollikofen Schweiz, 1988, 335 S.

Злаковые мушки
Животные, описанные в 1758 году
Насекомые-вредители
Насекомые Евразии
Насекомые Северной Америки